Королева Мария:

Царствующие королевы 
 Мария I Благочестивая — королева Португалии (1777—1816)
 Мария I Кровавая — королева Англии и Ирландии (1553—1558)
 Мария II — королева Англии, Шотландии и Ирландии (1689—1694) совместно с Вильгельмом III (II) Оранским
 Мария II Наставница — королева Португалии (1826—1828, 1834—1853)
 Мария Венгерская — королева Венгрии (1382—1395)
 Мария Монферратская — королева Иерусалима (1205—1212)
 Мария Сицилийская — королева Сицилии (1377—1401)
 Мария Стюарт — королева Шотландии (1542—1567)

Королевы-консорты 
 Генриетта Мария Французская — королева Англии, Шотландии и Ирландии (1625—1649), жена Карла I
 Мария Австрийская — королева Венгрии и Богемии (1516—1526), жена Лайоша II, регент Венгрии при Фердинанде I (1526—1527), штатгальтер Нидерландов (1531—1555)
 Мария-Антуанетта — королева Франции и Наварры (1774—1792), жена Луи XVI
 Мария Арагонская — королева Кастилии (1420—1445), жена Хуана II
 Мария Арагонская — королева Португалии (1500—1517), вторая жена Мануэла I
 Мария Венгерская — королева Неаполя (1285—1309), жена Карла II
 Мария Гелдернская — королева Шотландии (1449—1460), жена Якова II, регентша при Якове III
 Мария де Гиз — королева Шотландии (1538—1542), вторая жена Якова V, регентша при Марии Стюарт (1554—1560)
 Мария Кастильская — королева Арагона, Валенсии, Майорки, Сардинии, Сицилии, (1416—1458) и Неаполя (1442—1458, жена Альфонсо V, регентша Арагона (1420—1423, 1432—1458)
 Мария Кипрская — королева Арагона и Валенсии (1315—1319), третья жена Хайме II
 Мария Комнина — королева Иерусалима (1167—1174), жена Амори I
 Мария Луиза Савойская — королева Испании, Неаполя, Сицилии и Сардинии (1701—1714), первая жена Филиппа V, регентша во время Войны за испанское наследство
 Мария Медичи — королева Франции и Наварры (1600—1610), жена Генриха IV, регентша при Луи XIII
 Мария Моденская — королева Англии, Шотландии и Ирландии (1685—1688), жена Якова II (V)
 Мария Португальская — королева Кастилии (1328—1350), вторая жена Альфонсо XI
 Мария Румынская — королева Сербов, Хорватов и Словенцев (1922—1929), королева Югославии (1929—1934), жена Александра I
 Мария Старицкая — титулярная королева Ливонии (1570—1578), жена Магнуса Эзельского
 Мария Текская — королева Соединённого королевства и британских доминионов, императрица Индии (1910—1936), жена Георга V
 Мария Тереза Французская — королева Франции и Наварры (2 августа 1830), жена Луи XIX
 Мария Тюдор — королева Франции (1514), третья жена Луи XII
 Мария Эдинбургская — королева Румынии (1914—1927), жена Фердинанда I

География 
 Земля Королевы Мэри — часть территории Восточной Антарктиды
 Пресвятая Дева Мария, королева Польши — имя Богородицы у польских католиков

См. также 
 Queen Mary
 Мария